Alligator Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alligator Pond (Alabama), im Covington County
 Alligator Pond (Brevard County, Florida)
 Alligator Pond (Leon County, Florida)
 Alligator Pond (Washington County, Florida)
 Alligator Pond (Baker County, Georgia)
 Alligator Pond (Dooly County, Georgia)
 Alligator Pond (Maine), im Piscataquis County
 Alligator Pond (New York), im Warren County
 Alligator Pond (South Carolina), im Horry County
 Alligator Pond (Texas), im Leon County

Alligator Pond ist der Name folgender Orte:
 Alligator Pond (Jamaika) im Saint Elizabeth Parish, Jamaika